Contea di Wheeler o Wheeler County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wheeler (Georgia)
 Contea di Wheeler (Nebraska)
 Contea di Wheeler (Oregon)
 Contea di Wheeler (Texas)